Mae Sot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Tak, Thailanda, cu o populație de 120.569 de locuitori și o suprafață de 1.986,1 km².

Componență 

The district (Amphoe) Mae Sot este subdivizat în 10 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 86 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Tak